2000 Голяма награда на Малайзия е 2-рото за Голямата награда на Малайзия и седемнадесети кръг от сезон 2000 във Формула 1, провежда се на 22 октомври 2000 година на пистата Сепанг в Куала Лумпур, Малайзия.

Резултати и класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Малайзия